Санмартин има више значења:

 Санмартин (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Санмартин (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Санмартин (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Санмартин (Санмартин), насеље у округу Клуж у Румунији
 Санмартин (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Санмартин (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Санмартин (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Санмартин (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији